Cornelis van Lennep (1751-1813), homme politique néerlandais ;
 David Cornelis van Lennep (1766-1838), homme politique néerlandais, neveu de Cornelis ;
 David Jacob van Lennep (1774-1853), écrivain néerlandais, fils de Cornelis ;
 Jacob van Lennep (1802-1868), écrivain néerlandais, fils du précédent ;
 Gijs van Lennep (né en 1942), pilote automobile néerlandais.
 Johannes Daniël van Lennep (1724-1771), un philologue néerlandais.